Porgy and Bess () — студійний альбом американської джазової співачки Елли Фіцджеральд і трубача Луї Армстронга, випущений на лейблі Verve Records у 1957 році. Містить аранжовані арії з опери Джорджа Гершвіна «Поргі і Бесс».

Список композицій 
Автори слів Айра Гершвін і Дюбоз Хейвард, автор музики Джордж Гершвін.

Посилання 
 

Альбоми Елли Фіцджеральд
Альбоми Луї Армстронга
Альбоми Verve Records